USS Chippewa je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chippewa (1813) 
 USS Chippewa (1815) 
 USS Chippewa (1861) 
 USS Chippewa (AT-69)

Chippewa